«Зал славы покера» () — почетный список лиц, внесших выдающейся вклад в историю и развитие мирового покера.

Покерный «зал славы» организовал в 1979 году Бенни Бинион — владелец фешенебельного комплекса Binion’s Horseshoe («Подкова») в Лас-Вегасе. Он хотел привлечь к своему казино внимание не только игроков по высоким ставкам, но и рядовых любителей покера. После реконструкции казино в 2000-х, Зал славы перестал существовать физически, и теперь он существует лишь как почётный список на официальном сайте.

С 2004 года Зал славы покера считается собственностью World Series of Poker. Победителей определяет исключительно руководство WSOP, путём голосования действующих членов Зала славы. Традиционно, последние годы, членами Зала славы объявляется 2 человека. Не существует официального регламента Зала славы, за исключением нескольких правил, которые могут меняться:

 На момент выдвижения игроку должно быть не менее 40 лет.
 Игрок должен играть на высоких ставках.
 Игрок должен играть хорошо на протяжении длительного времени, а также получить уважение и признание среди себе равных.
 Успехи игрока должны выдержать проверку временем.
 Если кандидат не игрок, он должен осуществить вклад в развитие и процветание покера с положительными запоминающимися результатами на протяжении значительного периода времени.

Новые члены Зала славы покера награждаются в торжественной обстановке сразу после последней раздачи финального стола Главного события Мировой серии покера. (прим. 7-10 ноября)

Список 

Серым цветом отмечены игроки, завершившие профессиональную карьеру

Ссылки 
 Официальный сайт покерного Зала славы
 PHOF stats and facts
  Time for Scotty Nguyen? (2013 year nominees Poker Hall of Fame) by espn.com

Примечания 

Профессиональные игроки в покер